Günther se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Günther
 Johann Christian Carl Günther